Het ATP-toernooi van Stockholm 2011 (met de officiële naam If Stockholm Open 2011) werd van 17 tot en met 23 oktober 2011 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

De titelverdediger in het enkelspel is de dit jaar afwezige Roger Federer, titelverdedigers in het dubbelspel is het als tweede geplaatste duo Eric Butorac en Jean-Julien Rojer .

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm